Inciarte ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Inciarte (1929–2000), spanischer Philosoph und Autor
 Tomás Inciarte (* 1996), uruguayischer Rugby-Union-Spieler